Sadowyj (ukrainisch Садовий) bezeichnet:

 Sadowyj (Ort), eine Siedlung der ukrainischen Stadt Antrazyt

Sadowyj ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Sadowyj (* 1968), ukrainischer Ingenieur und Politiker, Bürgermeister von Lviv

Siehe auch:
 Sadowskyj
 Sadowy

uk:Садовий#Україна